prymariusz – dawne określenie ordynatora
 prymariusz – inne określenie pierwszego skrzypka w kwartecie smyczkowym